Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Macpherson e Gerardo Mirad che hanno battuto in finale Otavio Della e Jaime Oncins 2-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Borja Uribe-Quintana (semifinali)
 Nelson Aerts /  Mauro Menezes (semifinali)

 César Kist /  Ivan Kley (quarti di finale)
 José Daher /  Christian Miniussi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989